

События 
 17 марта — скрипач Джованни Баттиста Виотти дебютировал на концерте серии Spirituel в Париже.
 16 июля — в венском Бургтеатре с большим успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Похищение из сераля».
 4 августа — Вольфганг Амадей Моцарт женится на Констанции Вебер.
 30 сентября — Королевская шведская опера в Стокгольме открылась оперой Иоганна Готлиба Наумана Cora och Alonzo.
  назначен постоянным композитором Королевского театра в Ковент-Гардене.
  и его сестра  присоединяются к труппе  в Стокгольме.

Публикации 
 Роберт Бернс — «Джон Ячменное Зерно» (оригинальная версия XVI века).

Классическая музыка 
 Луиджи Боккерини — Симфония ре мажор, соч. 35 № 1 (G 509), Симфония си-бемоль мажор, соч. 35 № 2 (G 510), Симфония ля мажор, соч. 35 № 3 (G 511), Симфония фа мажор, соч. 35 № 4 (G 512), Симфония си-бемоль мажор, соч. 35 № 5 (G 513)
 Йозеф Гайдн — симфонии  «La chasse», ,  и 
 Вольфганг Амадей Моцарт — ,  «Haffner»
  — Симфония для струнных до мажор
 Джованни Баттиста Виотти — Концерт для скрипки № 2 ми мажор

Опера 

 Василий Пашкевич — «Скупой»
 Джузеппе Камбини — «Алкид»
 Франсуа-Жозеф Госсек — «»
 Йозеф Гайдн — «»
 Вольфганг Амадей Моцарт — «Похищение из сераля»
 Джованни Паизиелло — «Севильский цирюльник»
 Франческо Дзанетти — «»
 Сальваторе Рисполи — «»
 Гаэтано Андреоцци — «»
 Жан-Батист Лемуан — «»
  — «»

 Андре Гретри
 «»
 «»
 Джузеппе Сарти
 «»
 «»
 Доменико Чимароза
 «»
 «»
 «»

Родились 
 29 января — Даниэль Обер, французский композитор, мастер французской комической оперы, основоположник жанра французской «большой» оперы; автор бывшего французского гимна La Parisienne (умер в 1871).
 14 апреля — Карло Кочча, итальянский композитор (умер в 1873).
 26 июля — Джон Филд, ирландский пианист-виртуоз и композитор, музыкальный педагог, основоположник ноктюрна, большую часть жизни провёл в России (умер в 1837).
 26 сентября — Жак Фереоль Мазас, французский композитор, скрипач, дирижёр и педагог (умер в 1849).
 27 октября — Никколо Паганини, великий итальянский скрипач-виртуоз и композитор (умер в 1840).

Умерли 
 1 января — Иоганн Кристиан Бах, немецкий композитор эпохи классицизма (род. в 1735).
 12 апреля — Пьетро Метастазио, итальянский поэт и либреттист (род. в 1698).
 22 апреля — , немецкий органист, композитор и музыкальный педагог (род. в 1716).
 15 июля — Роберт Уэйнрайт (), английский церковный органист и композитор (род. в 1699).
 Август — Жан-Батист Форкре, французский гамбист и композитор, сын гамбиста и композитора Антуана Форкре (род. в 1699).
 6 августа — Николя Шедевиль, французский гобоист и композитор, музыкальный издатель (род. в 1705).
 16 сентября — Фаринелли, знаменитый итальянский певец-кастрат (род. в 1702).
 Октябрь — , слепой арфист из Уэльса (род. ок. 1710).
 дата неизвестна — , итальянский раввин, писатель и музыкант (род. ок. 1707).

См. также

Примечания